Promy Bielik – promy śródlądowe pasażersko-samochodowe, czołowo przelotowe. Obsługiwane przez Żeglugę Świnoujską.

Historia promów MF Bielik 
Obecnie są to cztery jednostki oznaczone:
 Bielik I – IMO 9187980;
 Bielik II – IMO 9187992;
 Bielik III – IMO 9188001;
 Bielik IV – IMO 9212149.
Obsługują one połączenie promowe przez Świnę w Świnoujściu pomiędzy położoną na wyspie Wolin dzielnicą Warszów a śródmieściem Świnoujścia leżącym na  wyspie Uznam.

Posiadają rampy wjazdowe na dziobie i rufie oraz wzmocnienia lodowe. Mieszczą około 33 samochodów osobowych i samochody dostawcze oraz do 700 ludzi. Mają otwarte (na poziomie głównym) i zamknięte (na pokładzie dolnym) pokłady dla pieszych oraz specjalny pokład dla skuterów, rowerów i motocykli.

Promy MF Bielik pływają przez cały tydzień i przez całą dobę. Od godziny 4:20 do godziny 23:40 pływają co 20 minut (dwa promy jednocześnie odbijające od przystani po obu stronach Świny), natomiast od godziny 24:00 do godziny 4:00 z częstotliwością co 40 min (pływa wtedy jedynie jeden prom).

Z promu MF Bielik mogą korzystać samochody osobowe i dostawcze mające tablice rejestracyjne o numerach rejestracyjnych ZSW albo identyfikatory (wydawane przez Urząd Miasta). Pojazdy z innymi numerami rejestracyjnymi nie posiadające identyfikatora nie mogą korzystać z przeprawy promem MF Bielik.

W razie powstania kolejki oczekujących na przeprawę, promy MF Bielik pływają do rozładowania korka.

Wartość 
W zależności od intensywności eksploatacji, wieku oraz sprawności każdy z promów w 2015 był wyceniony na inną kwotę:
 Prom drogowy "Bielik I" 16 819 936,68 zł
 Prom drogowy "Bielik II" 15 980 033,36 zł
 Prom drogowy "Bielik III" 16 821 153,11 zł
 Prom drogowy "Bielik IV" 18 569 514,90 zł

Zobacz też 
 MF Karsibór

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Rozkład, kamery, komunikaty, PL, GE, EN, FR, DE, inf. turystyczna
 Kamery zainstalowane na przeprawie promowej
 

Komunikacja miejska w Świnoujściu
Port morski Świnoujście
Bielik
Promy śródlądowe
Statki z XX wieku